Amerikai Egyesült Államok
 Winton (Észak-Karolina)
 Winton (Kalifornia)
 Winton (Minnesota)
 Winton (Washington)
 Winton (Wyoming)

 Ausztrália
 Winton (Queensland)
 Winton (Victoria)

 Egyesült Királyság
 Winton (Bournemouth)
 Winton (Cumbria)
 Winton (North Yorkshire)
 Winton (Salford)

 Új-Zéland
 Winton (Új-Zéland)

Nevek
 Winton (vezetéknév)